Die Fotbollsallsvenskan 2008 war die 84. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 30. März des Jahres, Saisonende war am 9. November 2008.

Am Saisonende konnte sich Kalmar FF erstmals den schwedischen Meistertitel sichern. Die dahinter platzierten IF Elfsborg, IFK Göteborg und Helsingborgs IF zogen in die UEFA Europa League, den Nachfolger des UEFA-Pokals, ein, wobei IFK Göteborg als Pokalsieger erst in der dritten Qualifikationsrunde eingreifen muss. Die drei Aufsteiger Ljungskile SK, GIF Sundsvall und IFK Norrköping fanden sich im Abstiegskampf wieder. Die letzten beiden mussten schließlich direkt absteigen, während Ljungskile SK den Relegationsplatz belegte. Aufgrund der Auswärtstorregel musste der Klub nach einem 0:0-Auswärtsunentschieden bei IF Brommapojkarna und einem 1:1-Remis auf eigenem Platz absteigen.

Hintergrund 
Im Dezember 2006 hatte der Svenska Fotbollförbundet ab der Spielzeit 2008 eine Aufstockung der Liga beschlossen, so dass erstmals in der Geschichte der Allsvenskan 16 Mannschaften um den schwedischen Meistertitel spielten. Ansonsten änderte sich nichts am Modus.

Stadien

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Drittplatzierte der Superettan spielte in der Relegation gegen den Drittletzten der Allsvenskan. Die Spiele fanden am 13. und 16. November 2008 statt.

|}

Torschützenliste

Meistermannschaft Kalmar FF

Weblinks 
 Tabelle
 Torschützenliste

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008